Тарновецкий — фамилия; имеет женскую форму Тарновецкая.
 Тарновецкий, Вячеслав Владиславович (1945—2002)— советский и украинский фотограф, по специальности физик.
 Тарновецкий, Павел Георгиевич (род. 1961) — советский легкоатлет (десятиборье).